Сэроко Худи (1877 — 23 апреля 1965) — рыбак колхоза имени Ленина Ямальского района Ямало-Ненецкого национального округа Тюменской области. Герой Социалистического Труда.

Биография 
Родился в 1877 (по другим данным - в 1890) году в Ямальской тундре в семье оленевода. Ненец.

Начал работать с детских лет: помогал семье пасти оленей, рыбачил.

В 1929 году вступил в образованный в селе Яр-Сале Ямальского района первый ненецкий колхоз «Харп» («Северное сияние»).

В годы Великой Отечественной войны занимался рыболовством в устье реки Обь и в Обской губе. В военные и послевоенные годы с рыбаками колхоза имени Ленина выполнял и перевыполнял планы рыбодобычи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1958 года за особые заслуги в развитии колхозного рыболовства и достижение высоких показателей в добыче рыбы Худи Сэроко присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Жил в селе Яр-Сале Ямальского района Ямало-Ненецкого национального (с 1977 года — автономного) округа.

Cкончался 23 апреля 1965 года.

Награды  
 Золотая медаль «Серп и Молот» (07.04.1958);
 Орден Ленина (07.04.1958)
 и другими

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник.
 Его именем названа улица в селе Яр-Сале.

См. также 
 Герои Социалистического Труда

Примечания

Литература 
 Материал для сайта «Герои страны» предоставлен Сафарбековой Зоей Прокопьевной (Ямальский районный музей)

Ссылки